Mondiali 1952 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1952:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1952 – 3ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1952 – 13ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1952 – 49ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1952 – 25ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1952 – 3ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1952 – 19ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1952 – 8ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1952 – 4ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1952 – 1ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor maschile 1952 – 3ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1952 – 2ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1952 – 1ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1952 – 4ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1952 – 43ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1952 – 44ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1952 – 8ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1952 – 12ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1952 – 19ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1952 – 19ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1952 – 35ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1952 – 15ª edizione